Leavenworth ist:

 die Kurzform für das Bundesgefängnis Leavenworth nordwestlich von Kansas City (USA)
 die Kurzform für den Armystützpunkt Fort Leavenworth nordwestlich von Kansas City (USA)
 ein Titularbistum im US-Bundesstaat Kansas, siehe Titularbistum Leavenworth

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Leavenworth (Indiana)
 Leavenworth (Kansas)
 Leavenworth (Minnesota)
 Leavenworth (Washington)
 Leavenworth County, Verwaltungseinheit in Kansas

Familienname folgender Personen:

 Elias W. Leavenworth (1803–1887), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Francis Preserved Leavenworth (1858–1928), US-amerikanischer Astronom
 Scotty Leavenworth (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler